Marcel Peltier ist der Name folgender Personen:

* Marcel Peltier (Künstler, 1926) (1926–1998), französischer Maler und Lithograf 
 Marcel Peltier (Künstler, 1945) (* 1945), Schweizer Zeichner und Objektkünstler